

Cinema 
Alla luce del Sole – cortometraggio di Francesco G. Iervolino del 2002
Alla luce del sole – film di Roberto Faenza del 2004

Letteratura 
 Alla luce del Sole (Im Sonnenschein) – novella del 1854 di Theodor Storm
 Alla luce del sole (Under Cover of Daylight) – romanzo di James W. Hall del 1991

Musica 
 Alla luce del sole – traccia dell'album Josh Groban di Josh Groban del 2001
 Alla luce del sole – traccia dell'album ...preparati a volare di Mariangela del 2007

Televisione 
 Alla luce del sole (Up the Rabbit Hole) – episodio della quarta stagione di Nikita
 Alla Luce del Sole (Les mauvais coups) – episodio della prima stagione di Summer Crush
 Alla luce del sole (Freedom of the Press) – episodio della seconda stagione